Con il nome Ferdinando d'Aragona sono conosciuti diversi personaggi:
 Ferdinando d'Aragona (1030-1082) – vescovo di Caiazzo, santo per la Chiesa cattolica
 Ferdinando d'Aragona (1190-1249) – principe aragonese, figlio di Alfonso II d'Aragona

 Ferdinando d'Aragona (1278-1316) – visconte di Aumelas e principe di Acaia e Morea, nonché figlio di Giacomo II di Maiorca
 Ferdinando d'Aragona (1329-1363) –  marchese di Tortosa e figlio di Alfonso IV di Aragona, il Benigno
 Ferdinando I di Aragona (Ferdinando il Giusto, 1380-1416) – re di Aragona dal 1412 al 1416, conosciuto anche come Ferdinando di Trastámara o el d'Antequera
 Ferdinando d'Aragona (1389) – figlio di Giovanni I d'Aragona
 Ferdinando d'Aragona (Don Ferrante, 1424-1494) – re di Napoli dal 1458 al 1494, con il nome Ferdinando I di Napoli
 Ferdinando II d'Aragona (Ferdinando il Cattolico, 1452-1516) – re consorte di Castiglia dal 1474 al 1504 come Ferdinando V, nonché marito di Isabella di Castiglia
 Ferdinando d'Aragona (Ferrandino, 1469-1496) – re di Napoli dal 1495 al 1496, con il nome Ferdinando II di Napoli, nonché figlio di Alfonso II di Napoli
 Ferdinando d'Aragona (1494-1542) – figlio naturale di Ferdinando I di Napoli
 Ferdinando d'Aragona (1488-1550) – duca di Calabria ed erede al trono di Napoli, in seguito viceré di Valencia, nonché figlio di Federico I di Napoli